

Geografia
 Acheson – cittadina in Alberta, Canada

Persone
 Dean Acheson (1893-1971) – uomo di stato statunitense
 Edward Goodrich Acheson (1856-1931) – chimico statunitense inventore del carburo di silicio
 James Acheson (1946) – costumista e scenografo britannico
 Kenny Acheson (1957) – pilota automobilistico britannico
 Acheson Irvine (1837-1916) – poliziotto canadese coinvolto nei fatti della Ribellione del Nord-Ovest